Władysław Król (1907–1991) – polski piłkarz i hokeista, olimpijczyk
 Władysław Król (1915–1985) – polski lekarz, kardiolog i chirurg
 Władysław Król (ur. 1953) – polski inżynier elektronik, działacz opozycji w PRL